Dulzig ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Dulzig, ehemals im Kreis Rummelsburg, Dorf in der Gmina Miastko; siehe: Dolsko (Miastko)
 Dulzig, ehemals im Kreis Schwetz, Dorf in der Gmina Drzycim; siehe: Dólsk